Ian Duncan (rallyrijder) (1961), Keniaans rallyrijder
 Ian Duncan (politicus) (1973), Brits politicus